WWI steht für:
 World War I, englisch für Erster Weltkrieg
 Wirtschaftswissenschaftliches Institut, (Vorgänger des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut [WSI]), Forschungsinstitut mit Sitz in Düsseldorf
 Woodie Woodie Airport (IATA-Code), Flugplatz der Woodie Woodie Mine, Western Australia
 Worldwide Jet Charter (ICAO-Code), US-amerikanische Charterfluggesellschaft

Siehe auch:
 WK1
 WWII

Abkürzung